

Ім'я 
 Руслан — чоловіче ім'я тюрксько-перського походження

Засоби масової інформації 
 Руслан (газета) — християнсько-суспільний щоденник консервативного народовецького напряму, виходив у Львові у 1897—1914 під керівництвом Олександра Барвінського.

Творчість 
 «Руслан» — американський фільм-бойовик 2009 року.

Транспорт 
 Ан-124 «Руслан» — український серійний вантажний літак, найбільший у світі
 Руслан (корабель) — вважається першим кораблем, що прибув з колишньої Російської імперії в Палестину після закінчення Першої світової війни.